Кальджа (приток Оби)
 Кальджа (приток Райги)